Кнышин () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Монькский повят, Подляское воеводство. Население — 4965 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 

 Хоботки
 Чеховизна
 Гронды
 Гузы
 Яскра
 Калинувка-Косцельна
 Левоне
 Новины-Касьерске
 Новины-Здрое
 Огродники
 Пониклица
 Водзилувка
 Войтувце
 Зофювка

Поселения 
 Кнышин-Цисувка
 Кнышин-Замек
 Простки
 Сточек

Соседние гмины 
 Гмина Чарна-Белостоцка
 Гмина Добжинево-Дуже
 Гмина Ясёнувка
 Гмина Крыпно
 Гмина Моньки

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Подляского воеводства